Район Чюо
Район Чюо (Ніїґата)
Район Чюо (Саґаміхара)
Район Чюо (Сайтама)
Район Чюо (Саппоро)
Район Чюо (Тіба)
Район Чюо (Токіо)
 Чюо (Яманасі)